Mangan oksid je bilo koji od mnogobrojnih oksida i hidroksida mangan. To može da bude:

 Mangan(II) oksid, MnO
 Mangan(II,III) oksid, Mn3O4
 Mangan(III) oksid, Mn2O3
 Mangan dioksid, (mangan(IV) oksid), MnO2
 Mangan(VI) oksid, MnO3
 Mangan(VII) oksid, Mn2O7

Mangan oksid se može odnositi na sledeće minerale mangana: 

 Birnesit
 Hausmanit
 Manganit
 Manganozit
 Psilomelan
 Pirolusit

Mangan isto tako može da formira mešovite okside sa drugim metalima kao što su Fe, Nb, Ta, ... :

 Biksbit, mineral mangan gvožđe oksida
 Jakobsit, mineral mangan gvožđe oksida
 Kolumbit, takođe poznat kao niobit, niobit-tantalit i kolumbat
 Tantalit, mineralna grupa srodna sa kolumbitom
 Koltan, smeša kolumbita i tantalita
 Galaksit, mineral spinel
 Todorokit, retki kompleks minerala hidratnog mangan oksida

Reference

Једињења мангана
Минерали мангана
Оксиди
Оксидни минерали